Антон Иоа́химсталер (; ) — немецкий историк. Известен благодаря исследованиям раннего периода жизни Адольфа Гитлера.

Биография 
Родился в Судетах. Изучал электротехнику в Мюнхенской высшей школе прикладных наук. С 1956 года работал на различных должностях на железной дороге. С 1969 года увлекался историей железнодорожного дела и новейшей историей. С 1970-х годов публиковал свои труды по истории, являлся консультантом на ZDF. Получил известность с работой «Корректура биографии», благодаря которой широкая общественность узнала о малоизвестных фактах из юности Гитлера.

Научные работы Антона Иоахимсталера о раннем периоде жизни Гитлера в Линце, Вене и Мюнхене считаются наиболее значимыми по этой теме наряду с исследованиями австрийского историка Бригитты Хаманн. В частности, Иоахимсталеру удалось опровергнуть десятилетиями устоявшееся утверждение о том, что Гитлер с молодости, ещё до Первой мировой войны, был отъявленным антисемитом. Иоахимсталер также изучал проект Гитлера по строительству ширококолейной железной дороги. Его работа по этой теме, впервые опубликованная в 1981 году, стала хрестоматийной.

Труды 
 Entwicklungsgeschichte der elektrischen Lokomotiven. In: 100 Jahre elektrische Eisenbahn. Keller Verlag, Starnberg 1980, ISBN 3-7808-0125-6.
 Bundesbahn-Ausbesserungswerk München-Freimann. Geschichte, Menschen, Fahrzeuge 1925—1985. Bundesbahn-Ausbesserungswerk München-Freimann, München 1985.
 Die Breitspurbahn: Das Projekt zur Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942—1945. Verlag Herbig, München 1985, ISBN 3-7766-1352-1.
 Korrektur einer Biografie. Adolf Hitler 1908—1920. München 1989.
 Hitlers Weg begann in München. 1913—1923. München 2000, ISBN 3-7766-2155-9.
 Hitlers Liste. Ein Dokument persönlicher Beziehungen. München 2003.
 Hitlers Ende. München 2004.
 München — Hauptstadt der Bewegung. München.

Примечания

Ссылки 
 

Историки фашизма
Биографы Адольфа Гитлера
Писатели Германии
Инженеры Германии